Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1994-1995 n'a pas désigné de vainqueur.

Format 
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec deux groupes de 8 équipes. Les deux premiers de chaque groupe jouent au printemps un tour de promotion/relégation avec les quatre derniers de Ligue nationale A à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.

Les six dernières équipes de chaque groupe du premier tour, quant à elles, jouent un tour de relégation à l'issue duquel six équipes sont reléguées en 1 Ligue. Lors de ce tour, les équipes conservent la moitié de leurs points acquis au tour préliminaire. Seules deux équipes de 1 Ligue seront promues en Ligue nationale B afin de réduire le nombre d'équipes à 12.

Classements

Tour préliminaire

Groupe Ouest

Groupe Est

Tour de promotion/relégation

Bilan 
 Le BSC Young Boys, le FC Zurich, le FC Saint-Gall et le Servette FC se maintiennent en Ligue nationale A
 Aucun club n'est promu en Ligue nationale A
 Aucun club n'est relégué en Ligue nationale B

Tour de relégation 

 moitié des points du tour préliminaire.
 AC Bellinzone et FC Granges n'ont pas obtenu leur licence pour la saison 1995-1996.

RelégationsBilan 
 L'AC Bellinzone, le FC Granges, le FC Gossau, le CS Chênois, le FC Échallens et le FC Tuggen sont relégués en 1 Ligue
 Le FC Naters et le FC Chiasso rejoignent la Ligue nationale B

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1994-1995 D2
Championnat Suisse Football 1994-1995 D2
Suisse
Suisse